Нива́лдо или Нива́лду () — популярное португальское имя.

Известные носители:
 Мартинс Константе, Жозе Нивалдо (род. 1974) — бразильский футболист, вратарь.
 Нивалдо Виейра, Жардел (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.
 Родригес Феррейра, Нивалдо (род. 1988) — бразильский футболист, нападающий.
 Алвеш Фрейташ Сантуш, Нивалду (род. 1988) — кабо-вердианский футболист, полузащитник.
 Лима, Густаву (настоящее имя Нивалдо Батиста Лима) (род. 1989) — бразильский певец и автор песен.